Angelo Calisti (1948) – ex calciatore italiano
 Calisto Calisti (1925-1974) – attore italiano
 Ernesto Calisti (1965) – ex calciatore italiano